Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Monterrey Open 2013 nastoupilo třicet dva hráček. Obhjákyní titulu byla maďarská hráčka Tímea Babosová, kterou ve čtvrtfinále vyřadila Rumunka Monica Niculescuová.

Vítězkou dvouhry se stala pátá nasazená Ruska Anastasija Pavljučenkovová, když ve finále přehrála německou turnajovou jedničku Angelique Kerberovou ve třech setech 4–6, 6–2 a 6–4. Pavljučenkovová si tak připsala čtvrtý singlový titul kariéry a třetí vítězství z turnaje Monterrey Open.

Nasazení hráček 
  Angelique Kerberová (finále)
  Marion Bartoliová (1. kolo)
  Maria Kirilenková (semifinále)
  Ana Ivanovićová (2. kolo)
  'Anastasija Pavljučenkovová (vítězka)
  Yanina Wickmayerová (2. kolo)
  Urszula Radwańská (čtvrtfinále)
  Ajumi Moritová (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Angelique Kerberová
|RD1-score1-1=6
|RD1-score1-2=2
|RD1-score1-3=6
|RD1-seed2=3
|RD1-team2= Maria Kirilenková
|RD1-score2-1=4
|RD1-score2-2=6
|RD1-score2-3=2

|RD1-seed3= 
|RD1-team3= Monica Niculescuová
|RD1-score3-1=6
|RD1-score3-2=2
|RD1-score3-3=4
|RD1-seed4=5
|RD1-team4=
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= N Bratčikova
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= D Gavrilova
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= T Mrdeža
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= O Pučkova
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=0r
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= L Davis
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=0
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= C Vandeweghe
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= M Bartoli
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=1

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= Y Wickmayer
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=1
| RD2-seed02=
| RD2-team02= M Niculescu
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=6

| RD2-seed03=
| RD2-team03= T Babos
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=4/WC
| RD2-team04= A Ivanovic
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=2

| RD2-seed05=5
| RD2-team05=
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= L Davis
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= M Niculescu
| RD4-score01-1='''6
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3=4
| RD4-seed02=5
| RD4-team02=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Monterrey Open
WTA Tour 2013